L'Île aux trente cercueils peut désigner :
 L'Île aux trente cercueils, un roman de Maurice Leblanc ;
 L'Île aux trente cercueils, une adaptation du roman de Maurice Leblanc en feuilleton télévisé réalisée en 1979 ;
 L'Île aux trente cercueils, une adaptation pour la télévision du roman de Maurice Leblanc réalisée en 2021.

Lieu fictif en France